Przestrzeń probabilistyczna – zdarzenia to elementy sigma-ciała określonego w tej przestrzeni.
 Przestrzeń zdarzeń elementarnych – zdarzenia elementarne to elementy zbioru zwanego przestrzenią zdarzeń elementarnych.